Regueiro ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Raúl Denis Regueiro (* 1990), uruguayischer Fußballspieler, siehe Diego Denis
 Iván Carril Regueiro (* 1985), spanischer Fußballspieler (Mittelfeld)
 Jonathan Carril Regueiro (* 1984), spanischer Fußballspieler (Stürmer) 
 Julio Casas Regueiro (1936–2011), kubanischer Generalleutnant und Politiker
 Luis Regueiro (1908–1995), spanischer Fußballspieler
 Luis Regueiro Urquiola (* 1943), mexikanischer Fußballspieler
 Mario Regueiro (* 1978), uruguayischer Fußballspieler
 Pedro Regueiro (1909–1995), spanischer Fußballspieler
 Tomás Regueiro († 1991), spanischer Fußballspieler